First United Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First United Methodist Church (Wetumpka, Alabama), NRHP-ID: 73000343
 First United Methodist Church (Birmingham, Alabama), NRHP-ID: 82001605
 First United Methodist Church (Jasper, Alabama), NRHP-ID: 85000257
 First United Methodist Church (DeWitt, Arkansas), NRHP-ID: 92001158
 First United Methodist Church (Hamburg, Arkansas), NRHP-ID: 92000388
 First United Methodist Church (Fordyce, Arkansas), NRHP-ID: 83003469
 First United Methodist Church (Conway, Arkansas), NRHP-ID: 92001623
 First United Methodist Church (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID: 86002845
 First United Methodist Church (Lockesburg, Arkansas), NRHP-ID: 94000468
 First United Methodist Church (Forrest City, Arkansas), NRHP-ID: 94000467
 First United Methodist Church (Searcy, Arkansas), NRHP-ID: 91001206
 First United Methodist Church (Jasper, Florida), NRHP-ID: 78000943
 First United Methodist Church (Kissimmee, Florida), NRHP-ID: 93001457
 First United Methodist Church (Coeur d'Alene, Idaho), NRHP-ID: 79000793
 First United Methodist Church (Chariton, Iowa), NRHP-ID: 01001485
 First United Methodist Church (Catlettsburg, Kentucky), NRHP-ID: 74000853
 First United Methodist Church (Louisa, Kentucky), NRHP-ID: 84000391
 First United Methodist Church (DeRidder, Louisiana), NRHP-ID: 91001659
 First United Methodist Church (Columbia, Louisiana), NRHP-ID: 82002764
 First United Methodist Church (New Iberia, Louisiana), NRHP-ID: 89002002
 First United Methodist Church (Lafayette, Louisiana), NRHP-ID: 84001307
 First United Methodist Church (West Monroe, Louisiana), NRHP-ID: 01000491
 First United Methodist Church (Leesville, Louisiana), NRHP-ID: 01001491
 First United Methodist Church (Highland Park, Michigan), NRHP-ID: 82002918
 First United Methodist Church (Reno, Nevada), NRHP-ID: 83001115
 First United Methodist Church (Gloversville, New York), NRHP-ID: 98000128
 First United Methodist Church (Ilion, New York), NRHP-ID: 03000601
 First United Methodist Church (Mount Vernon, New York), NRHP-ID: 99001656
 First United Methodist Church (Lincolnton, North Carolina), NRHP-ID: 94001457
 First United Methodist Church (Elyria, Ohio), NRHP-ID: 79002730
 First United Methodist Church (London, Ohio), NRHP-ID: 96000930
 First United Methodist Church (Woodsfield, Ohio), NRHP-ID: 06000694
 First United Methodist Church (Walters, Oklahoma), NRHP-ID: 83002082
 First United Methodist Church (Fairview, Oklahoma), NRHP-ID: 10000624
 First United Methodist Church (Aberdeen, South Dakota), NRHP-ID: 76001719
 First United Methodist Church (San Marcos, Texas), NRHP-ID: 74002269
 First United Methodist Church (Crockett, Texas), NRHP-ID: 11000133
 First United Methodist Church (Paris, Texas), NRHP-ID: 83003146
 First United Methodist Church (Cheyenne, Wyoming), NRHP-ID: 75001902